2 miejscowości w Polsce: 
 Miłowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz 
 Miłowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Stepnica